Kompromat peut faire référence à :
 Kompromat, terme russe concernant le domaine du renseignement ;
 Kompromat, groupe de musique électronique formé par Rebeka Warrior et Vitalic ;
 Kompromat, film français de Jérôme Salle sorti en 2022.